Age of Love steht für:
 Age of Love (Album), Studioalbum der deutschen Dance-Band Scooter (1997)
 Age of Love (Band), italienisches Trance-Projekt